Geistviertel (Heiliggeistviertel) steht für
 Heilig-Geist-Viertel, Berlin
 Geistviertel (Lünen)
 Münster-Geistviertel